

Аксаріно — присілок, Канаський район, Чувашія
 Аксаріно — присілок, Кіясовський район, Удмуртія
 Аксаріно — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія